Епархия Арасуаи () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Арасуаи, Бразилия. Епархия Арасуаи входит в митрополию Диамантины. Кафедральным собором епархии Арасуаи является церковь святого Иосифа.

История 
25 августа 1913 года Римский папа Пий X учредил епархию Арасуаи, выделив её из епархии Диамантины.

Ординарии епархии 
 епископ Serafim Gomes Jardim da Silva (1914—1934)
 епископ José de Haas (1937—1956)
 епископ José Maria Pires (1957—1965)
 епископ Altivo Pacheco Ribeiro (1966—1973)
 епископ Silvestre Luís Scandián (1975—1981)
 епископ Crescênzio Rinaldini (1982—2001)
 епископ Dario Campos (2001—2004)
 епископ Severino Clasen (2005 — 6.07.2011), назначен епископом Касадора
 епископ Marcello Romano (13.06.2012 — по настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
  Информация 

Католические епархии Бразилии